La vente en ligne de véhicules est une récente activité liée au commerce électronique.

Bien que plusieurs sites proposent des devis en ligne, comme Auto Booker, Concession Direct, quelques entreprises se sont mises à vendre directement en ligne divers véhicules. On compte par exemple, Utilitaire Moins Cher, qui vend uniquement des véhicules utilitaires.
 
Même si l'ensemble de la commande se fait en ligne, généralement le paiement total du véhicule ne se fait pas sur Internet. Il y a d'abord un acompte d'imposé et le reste doit se payer lors de la livraison. Comme dans d'autres activités du commerce électronique, la livraison peut se faire à domicile.

Le fait qu'il y ait peu de concurrents directs fait de cette activité une niche en marketing. D'ailleurs, même si l'activité se développe de plus en plus, il y a encore peu de clients, car c'est un produit encore un peu difficile à vendre sur Internet. Le prix reste élevé et l'acheteur ne peut pas voir réellement ou toucher le véhicule. C'est pour cette raison que les sites mettent en ligne des photos, des vidéos et proposent un service client téléphonique à côté.

Articles connexes 

Commerce électronique
véhicule
véhicule utilitaire

Commerce électronique
Automobile